En enhed kan beskrives som en af de dele, hvoraf noget består, eller som den mindste del af en større sammenhæng, der kan fungere selvstændigt.

Begrebet enheder kendes især fra militæret og fra metrologi (måleteknik).

I sammensætninger, Enheds-, kan der ligge betydninger i retning af ensartet eller skære over én kam, men også overensstemmelse eller samvirke.

Se også 
 Måleenhed
 Enhedskommando
 Enhedspris
 Enhedsskole
 Enhedslisten
 Militær enhed

Måleenheder
Militær